

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Коммод Антонин А. и Марк Петроний Сура Септимиан.
 Север назначен главой паннонских легионов.
 Около 190 — Пантена во главе катекетической школы (Александрийская богословская школа) в Александрии сменил Климент Александрийский (Тит Флавий Клемент) (ок. 150 — ок. 215).

Родились 
 Гай Фурий Сабин Аквила Тимесифей — римский государственный деятель середины III века.
 Дионисий Александрийский — епископ Александрии.
 Цао Чжан — второй сын Цао Цао от госпожи Бянь.

Скончались 
 Клеандр — фригиец, любимец императора Коммода.
 Афинагор Афинский — философов, защищавший христианство во II веке.
 Дат Равеннский — епископ Равенны.
 Хуннун-ван — двенадцатый император китайской империи Восточная Хань.

См. также